Всероссийское общество инвалидов
 Внеочередные Олимпийские игры
 Воины ополчения в средневековой Руси.

Примечания